Andranik Margaryan – politico armeno
 Artak Margaryan – lottatore francese
 Gurgen Margaryan – militare armeno